Милослав Мечирж је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Лендла резултатом 7-5, 6-2, 7-5.

Носиоци 

  Иван Лендл (финалиста)
  Стефан Едберг (четвртфинале)
  Борис Бекер (повукао се пре почетка турнира)
  Јаник Ноа (полуфинале)
  Матс Виландер (четвртфинале)
  Џими Конорс (полуфинале)
 n/a
  Јоаким Нистром (друго коло)
  '''Милослав Мечирж (победник)
  Андрес Гомез (четврто коло)
  Микаел Пернфорс (друго коло)
  Тим Мејот (четврто коло)
  Емилио Санчез (прво коло)
  Мартин Хаите (прво коло)
  Тијери Тулан (друго коло)
  Бред Гилберт (четврто коло)
|
  Јонас Свенсон ''(прво коло) 
  Кевин Карен ''(четврто коло) 
  Јохан Крик ''(четврто коло) 
  Роберт Сегусо ''(четврто коло) 
  Ги Форже ''(прво коло) 
  Арон Крикстин ''(треће коло) 
  Андерс Јерид ''(друго коло) 
  Дејвид Пејт ''(друго коло) 
  Тим Вилкисон ''(друго коло) 
  Милан Шрејбер ''(друго коло) 
  Карел Новачек ''(прво коло) 
  Јакоб Хласек ''(треће коло) 
  Амос Мансдорф ''(треће коло) 
  Улф Стенлунд ''(треће коло) 
  Рамеш Кришнан ''(друго коло) 
  Андреј Чесноков ''(друго коло) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1987.